Commodore – marka komputerów
 commodore – stopień wojskowy

Zobacz też 
 Commodore Format – gazeta komputerowa